Дентон — многозначный термин, может означать:

Топоним 
 Дентон — университетский город в США, расположенный в штате Техас. Административный центр округа Дентон.
 Дентон — округ, расположен в штате Техас, США.
 Дентон — таун в штате Монтана, США.

Антропоним 
 Дентон, Джеймс (род. 1963) — американский актёр.
 Дентон, Рэнди (род. 1949) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Дентон, Сандра (род. 1969) — ямайско-американский рэпер, автор песен, актриса, сценарист и кинопродюсер.
  (1923—2007) — британский морской биолог.